Абызово — название населённых пунктов в России:

 Абызово — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Абызово — село в Вурнарском районе Чувашии.